Bertelsdorf ist der Name oder Namensbestandteil folgender Ortschaften

in Bayern:
 Bertelsdorf (Coburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg
 Bertelsdorf (Stein), Ortsteil der Stadt Stein, Landkreis Fürth

in Schlesien:
 Bertelsdorf (Alt-Bertelsdorf, früher auch Berthelsdorf), deutscher Name von Uniegoszcz, heute Ortsteil von Lubań

Siehe auch:
 Berthelsdorf